Volkland ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Volkland, deutsche Historikerin und Autorin